Gilgenau ist ein deutscher Ortsname:
 Gilgenau, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Elganowo (Pasym), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gilgenau, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Elgnówko, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gilgenau, historischer Name von Gillischken, 1938–1946: Insterblick, Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Priretschnoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland